|-
| 175801 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175802 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175803 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175804 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175805 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175806 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175807 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175808 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175809 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175810 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175811 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175812 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175813 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175814 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175815 - ||  || 13 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175816 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175817 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175818 - || 1999 SZ || 16 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175819 ||  || 14 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 175820 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175821 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175822 - ||  || 15 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175823 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175824 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175825 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175826 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175827 - ||  || 9 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175828 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175829 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175830 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175831 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175832 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175833 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175834 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175835 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175836 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175837 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175838 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175839 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175840 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175841 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175842 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175843 - ||  || 13 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175844 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175845 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175846 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175847 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175848 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175849 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175850 - ||  || 11 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175851 - ||  || 29 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175852 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175853 - ||  || 30 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175854 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175855 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175856 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175857 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175858 - || 1999 VL || 2 noiembrie 1999 || Oaxaca || 
|-
| 175859 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175860 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175861 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175862 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175863 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175864 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175865 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175866 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175867 - ||  || 7 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175868 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175869 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175870 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175871 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175872 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175873 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175874 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175875 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175876 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175877 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175878 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175879 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175880 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175881 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175882 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175883 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175884 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175885 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175886 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175887 - ||  || 29 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 175888 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175889 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175890 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175891 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175892 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175893 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175894 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175895 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175896 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175897 - ||  || 6 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175898 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175899 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175900 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-